Asine () ist der Name mehrerer antiker Orte in Griechenland:

 Asine (Kastraki), alte Stadt auf dem Kastraki, um 700 v. Chr. von Argos zerstört
 Asine in Messenien, das heutige Koroni
 Asine (Lakonien), nicht lokalisierte spartanische Perioikenstadt an der Westküste des lakonischen Golfes